Шахтинская ТЭЦ — энергетическое предприятие в городе Шахтинск, Казахстан;
 Шахтинская ТЭЦ — энергетическое предприятие в городе Шахты, Россия.